Wilhelm av Wied kan syfta på:

 Wilhelm av Wied (1845-1907), 5:e furste av Wied, militär med mera.
 Wilhelm av Wied (1876-1945), den föregåendes son, furste av Albanien februari-september 1914.